

Geografia

Austria

Comuni 
 Rohrbach an der Gölsen – comune nel distretto di Lilienfeld (Bassa Austria)
 Rohrbach an der Lafnitz – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Rohrbach bei Mattersburg – comune nel distretto di Mattersburg (Burgenland)
 Rohrbach-Berg – città nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Distretto di Rohrbach – distretto con capoluogo Rohrbach-Berg (Alta Austria)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Rohrbach – frazione di Alland, comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Rohrbach – quartiere di Dornbirn, città nel distretto di Dornbirn (Vorarlberg)
 Rohrbach – frazione di Hitzendorf, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Rohrbach – frazione di Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Rohrbach – frazione di Sankt Florian, comune nel distretto di Linz-Land (Alta Austria)
 Rohrbach – frazione di Weistrach, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Rohrbach – frazione di Ziersdorf, comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Rohrbach am Kulm – frazione di Pischelsdorf am Kulm, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Rohrbach am Rosenberg – frazione di Mettersdorf am Saßbach, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Rohrbach am Steinfeld – ex comune ora frazione di Ternitz, città nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Rohrbach an der Teich – ex comune ora frazione di Mischendorf, comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Rohrbach bei Waltersdorf – frazione di Bad Waltersdorf, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Rohrbach in Oberösterreich – ex comune ora frazione di Rohrbach-Berg, città nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Rohrbach-Steinberg – ex comune ora aggregato Hitzendorf, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)

Francia 
 Rohrbach-lès-Bitche – comune nel dipartimento della Mosella (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Cantone di Rohrbach-lès-Bitche – cantone soppresso con capoluogo Rohrbach-lès-Bitche (Lorena)
 Rohrbach – antico nome tedesco di Rorbach-lès-Dieuze, comune nel dipartimento della Mosella (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Saint-Jean-Rohrbach – comune nel dipartimento della Mosella (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania

Comuni 
 Rohrbach – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Rohrbach – comune nel circondario di Birkenfeld (Renania-Palatinato)
 Rohrbach – comune nel circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)
 Rohrbach – comune nel circondario della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)
 Rohrbach – comune nel circondario di Saalfeld-Rudolstadt (Turingia)
 Rohrbach – frazione del comune di Ilmtal-Weinstraße nel circondario del Weimarer Land (Turingia)
 Wartenberg-Rohrbach – comune nel circondario del Donnersberg (Renania-Palatinato)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Rohrbach – ex comune ora frazione di Bad Brambach, comune nel circondario del Vogtland (Sassonia)
 Rohrbach – ex comune ora frazione di Bechhofen, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Rohrbach – ex comune ora frazione di Belgershain, comune nel circondario di Lipsia (Sassonia)
 Rohrbach – ex comune ora quartiere di Büdingen, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Rohrbach – frazione di Ettenstatt, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Rohrbach – ex comune ora frazione di Friedberg, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Rohrbach – frazione di Grub am Forst, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Rohrbach – quartiere di Heidelberg, città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Rohrbach – ex comune ora frazione di Karlstadt, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Rohrbach – ex comune ora frazione di Ludwigsau, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Rohrbach – ex comune ora frazione di Mörlenbach, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Rohrbach – ex comune ora frazione di Ober-Ramstadt, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Rohrbach – ex comune ora frazione di Reichelsheim (Odenwald), comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Rohrbach – ex comune ora frazione di Rennertshofen, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Rohrbach – ex comune ora frazione di Sankt Ingbert, città nel circondario del Saarpfalz (Saarland)
 Rohrbach – ex comune ora frazione di Sinsheim, città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Rohrbach am Gießhübel – ex comune ora frazione di Eppingen, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)

Repubblica Ceca 
 Rohrbach – antico nome tedesco di Hrušovany u Brna, comune nel distretto di Brno-venkov (Moravia Meridionale)

Slovacchia 
 Rohrbach – antico nome tedesco di Rohožník, comune nel distretto di Malacky (Bratislava)

Svizzera 
 Rohrbach o Rohrbach bei Huttwil – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)
 Rohrbachgraben – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)

Ucraina 
 Rohrbach – antico nome tedesco di Novosvitlivka, località nel rajon di Veselynove (Mykolaïv)

Persone 
 Hans Rohrbach (1903-1993) – matematico tedesco

Altro 
 Rohrbach Ro VIII – aeroplano tedesco degli anni 1920